I Have a Dream (literalmente "Tengo un sueño" en inglés) puede referirse a:
 I Have a Dream, un discurso de Martin Luther King.
 I Have a Dream, una canción y un sencillo de ABBA.